Amilly kan avse två kommuner i Frankrike:

 Amilly, Eure-et-Loir
 Amilly, Loiret